Ribeauville – miasto w Pikardii (Francja)
 Ribeauvillé – miasto w Alzacji (Francja)